Kniep steht für:

 Kniep (Hohen Wangelin), Ortsteil der Gemeinde Hohen Wangelin in Mecklenburg-Vorpommern

Kniep ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Heinrich Kniep (1755–1825), deutscher Zeichner
 Conny Kniep (* um 1970), deutsche Fernsehjournalistin und -moderatorin
 Hans Kniep (1881–1930), deutscher Botaniker
 Matthias Kniep (* 1971), deutscher Literaturwissenschaftler und Übersetzer
 Rüdiger Kniep (* 1945), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Knip